Miejscowości w USA:
 Moose River – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset

Gminy w USA:
 Moose River (ang. Moose River Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Moose River (ang. Moose River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall